Жанлис (фр. Genlis) — многозначный термин.

Известные значения:

Фамилия

 Жанлис, Стефани-Фелисите Дюкре де Сент-Обен (1746—1830) — французская писательница.

Топоним

 Жанлис — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Жанлис — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.